Dit is een lijst van planetoïden 90501-90600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (90501) - || 2004 EM4 || 11 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90502) Buratti || 2004 EM7 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90503) Japhethboyce || 2004 EP10 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90504) - || 2004 EC14 || 11 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90505) - || 2004 EM16 || 12 maart 2004 || Cordell-Lorenz || Cordell-Lorenz
|-
| (90506) - || 2004 EU17 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90507) - || 2004 EY17 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90508) - || 2004 EE18 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90509) - || 2004 EN18 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90510) - || 2004 EW20 || 15 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90511) - || 2004 EZ31 || 14 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90512) - || 2004 EF37 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90513) - || 2004 EZ37 || 14 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90514) - || 2004 EU42 || 15 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90515) - || 2004 ES56 || 14 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90516) - || 2004 EO59 || 15 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90517) - || 2004 EF60 || 15 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90518) - || 2004 EL60 || 15 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90519) - || 2004 EA64 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90520) - || 2004 EZ65 || 14 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90521) - || 2004 EK66 || 14 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90522) - || 2004 EA74 || 15 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90523) - || 2004 EX79 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90524) - || 2004 EV92 || 15 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90525) Karijanberg || 2004 FB2 || 17 maart 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| (90526) Paullorenz || 2004 FQ11 || 16 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90527) - || 2004 FB15 || 16 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90528) Raywhite || 2004 FE19 || 16 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90529) - || 2004 FN19 || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90530) - || 2004 FX20 || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90531) - || 2004 FY25 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90532) - || 2004 FC28 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90533) Laurentblind || 2004 FB29 || 28 maart 2004 || Ottmarsheim || C. Rinner
|-
| (90534) - || 2004 FW39 || 18 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90535) - || 2004 FC42 || 17 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90536) - || 2004 FU45 || 16 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90537) - || 2004 FU46 || 17 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90538) - || 2004 FE65 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90539) - || 2004 FH68 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90540) - || 2004 FH92 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90541) - || 2004 FD93 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90542) - || 2004 FG94 || 22 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90543) - || 2004 FO94 || 18 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90544) - || 2004 FW95 || 23 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90545) - || 2004 FG97 || 23 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90546) - || 2004 FW109 || 24 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90547) - || 2004 FY109 || 24 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90548) - || 2004 FD110 || 24 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90549) - || 2004 FP110 || 25 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90550) - || 2004 FS116 || 23 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90551) - || 2004 FR121 || 23 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90552) - || 2004 FM124 || 27 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90553) - || 2004 FQ126 || 27 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90554) - || 2004 FE129 || 28 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90555) - || 2004 FM131 || 22 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90556) - || 2004 FO138 || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90557) - || 2004 FK141 || 27 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90558) - || 2004 FV142 || 27 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90559) - || 2004 FW142 || 27 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90560) - || 2004 FY142 || 27 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90561) - || 2004 FQ143 || 28 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90562) - || 2004 FR143 || 28 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90563) - || 2004 FL147 || 29 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90564) Markjarnyk || 2004 GJ2 || 12 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| (90565) - || 2004 GA3 || 9 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90566) - || 2004 GS5 || 11 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90567) - || 2004 GC9 || 12 april 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90568) - || 2004 GV9 || 13 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90569) - || 2004 GY14 || 14 april 2004 || Needville || Needville
|-
| (90570) - || 2004 GO15 || 14 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90571) - || 2004 GQ15 || 14 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90572) - || 2004 GN17 || 11 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90573) - || 2004 GH18 || 12 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90574) - || 2004 GS21 || 11 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90575) - || 2004 GE23 || 12 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90576) - || 2004 GA29 || 10 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90577) - || 2004 GK33 || 12 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90578) - || 2004 GM36 || 13 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (90579) Gordonnelson || 2004 GF39 || 15 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| (90580) - || 2004 GE73 || 15 april 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90581) - || 2004 HJ6 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90582) - || 2004 HU28 || 20 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (90583) - || 2004 HW52 || 24 april 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| (90584) - || 2030 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90585) - || 2032 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90586) - || 2035 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90587) - || 2182 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90588) - || 2209 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90589) - || 2587 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90590) - || 2624 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90591) - || 2659 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90592) - || 2801 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90593) - || 3003 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90594) - || 3563 P-L || 17 oktober 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90595) - || 4033 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90596) - || 4229 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90597) - || 4248 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90598) - || 4253 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90599) - || 4542 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (90600) - || 4560 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten